Oenopota beckii är en snäckart som först beskrevs av Moller 1842.  Oenopota beckii ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
beckii